Osoby o nazwisku Piechocki:
 Pih (właśc. Adam Piechocki) − polski raper
 Edmund Piechocki − polski ekonomista, działacz społeczny
 Jan Piechocki − polski działacz kultury, nauczyciel, publicysta, dziennikarz i polityk
 Janusz Piechocki – polski inżynier elektryk, nauczyciel akademicki oraz prorektor
 Kacper Piechocki − polski siatkarz
 Stanisław Piechocki − polski prawnik, publicysta, pisarz
 Stefan Piechocki − polski adwokat, polityk, minister sprawiedliwości, poseł na Sejm